Rákoš kan verwijzen naar de volgende Slowaakse gemeenten:
Rákoš (okres Košice-okolie)
Rákoš (okres Revúca)